Jalal oder Dschalal, auch Djalal (), ist ein arabischer und persischer männlicher Vorname mit der Bedeutung „Größe“ (engl. „greatness“), der auch als Familienname auftritt.

Namensträger

Historische Zeit 
 Jalal ud din Firoz Khalji († 1296), Sultan von Delhi
 Dschalal ad-Din (Choresm-Schah)
 Rumi (Dichter) (Dschalāl ad-Dīn Muhammad Rūmī)

Vorname 

 Jalal Dabagh (* 1939), irakisch-kurdischer Schriftsteller, Übersetzer, Politiker und Journalist
 Sadiq al-Azm (Sadiq Jalal al-Azm)
 Jalal Hosseini (* 1982), iranischer Fußballspieler
 Jalal Khan (* 1927), pakistanischer Speerwerfer
 Dschalal Talabani
 Jalal Yousef (1979–2021), venezolanischer Poolbillardspieler
 Jalal Zolfonoun (1937–2012), iranischer Musiker, Komponist und Musikpädagoge

Familienname 
 Aziza Jalal (* 1958), marokkanische Sängerin
 Farida Jalal (* 1949), indische Schauspielerin
 Ghaffar Djalal (1882–1948), iranischer Diplomat
 Naïssam Jalal (* 1984), syrische Musikerin

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Arabischer Personenname
Persischer Personenname

en:Jalal